NPF bezeichnet:

 National Pro Fastpitch, US-amerikanische Softballliga
 Nationale Progressive Front, eine frühere Parteienkoalition im Irak
 Nationale Progressive Front, eine frühere Parteienkoalition in Syrien
 Naga People’s Front, eine politische Partei in Indien

Abkürzung